Zkratka DRS může znamenat:

 Deutsche Rallye Serie
 Systém pro snížení odporu (drag reduction system)
 DRS (televize), švýcarská televize